О́ствальд ( — «восточный лес») — немецкая фамилия. Известные носители:

 Оствальд, Вильгельм Фридрих (1853—1932) — русский и немецкий физико-химик и философ, лауреат Нобелевской премии по химии.
 Оствальд, Генрих Адамович (1873—1937) — русский учитель, адвентист.
 Оствальд, Карл Вильгельм Вольфганг (1883—1943) — немецкий биолог и химик; сын Вильгельма Фридриха Оствальда.
 Оствальд, Мартин (1922—2010) — немецкий и американский антиковед.
 Оствальд, Петер (1928—1996) — американский психиатр и психотерапевт.

Другое 
 Оствальд () — коммуна на северо-востоке Франции в регионе Эльзас — Шампань — Арденны — Лотарингия, департамент Нижний Рейн, округ Страсбур, кантон Илькирш-Граффенштаден.
 Оствальд — большой древний ударный кратер в экваториальной области обратной стороны Луны.